Межэтническая Ассоциация для развития перуанского Тропического леса ( — AIDESEP) — перуанская организация по правам коренных народов, над которой осуществляет контроль децентрализованный Национальный совет, основанный на шести организмах, находящихся на Севере, Центре и к югу от страны. Организация состоит из 57 федерации и территориальных организации, которые представляют 1 350 сообществ, где живут 350 000 коренных жителей, собранные в 16 языковых семьях. Его текущий президент Альберто Писанго. AIDESEP — член Бассейн Амазонки местная организация, COICA.

Участники 
Организации, которые сформировали AIDESEP:

 Consejo Aguaruna-Huambisa (CAH) (Aguaruna — Huambisa Совет) от Amazonas departament.
 Азокясион де Комюнидад Асанинкас del valle де Пиши (Ассоциация Asháninkas' Сообщества Долины Pichis) Это — самая многочисленная этническая группа страны, какой акроним — ACONAP, и это, главным образом, принадлежит department Паско.
 Федерасион де Комюнидад Нативас дель Укайяли (FECONAU) (Федерация родных Сообществ от department Укаяли)
 Федерэкион Натива де Мадр де Дио (FENAMAD) (родная Федерация department Мадра де Дио)
 The Piro Люди (Ucayali)
 The Amuesha Люди (Pasco)
 The Matsés Люди (Loreto)

Его представители работает активно за улучшение условий здоровья, образования, жилья, организации, поселенцев Амазонки и т. д.

См. также 
 Местные народы в Перу
 перуанский политический кризис 2009 года

Примечания

Ссылки 
 официальный сайт AIDESEP 

Правозащитные организации
Негосударственные организации
Коренные народы
Народы Перу
Организации Перу